Южный завод тяжёлого станкостроения (сокращённо ЮЗТС) (бывший Станкостроительный завод имени Седина) — советский и российский станкостроительный завод. Является одним из крупнейших станкостроительных предприятий на юге России. Завод расположен в г. Краснодар по адресу: ул. Захарова, дом 10/4. 

Занимается проектированием, изготовлением и монтажом токарно-карусельных станков, многоцелевых обрабатывающих центров, продольно-фрезерных центров.

История 
27 августа 1911 года в Екатеринодаре состоялось открытие и освящение машиностроительного завода «Кубаноль», собственником которого являлось АО «Русско-Кубанская промышленная и нефтяная компания». Завод был построен для производства оборудования и машин глубокого бурения, имел крупные литейные и металлообрабатывающие мощности, занимался не только изготовлением оборудования для нефтяной промышленности, но и принимал заказы и поставлял свою продукцию многим крупным фирмам. 

Во время Первой мировой войны завод выполнял государственный военный заказ на производство 250.000 фугасных гранат и мин системы Дюмезиля к 58 мм французскому миномёту. Позже завод освоил ремонт миномётов, а затем наладил выпуск миномётных стволов и лафетов.  

В 1915 году был выпущен первый токарный станок. 

В ходе Гражданской войны, когда в Екатеринодар вошли части Добровольческой армии А.И. Деникина. Приказом начальника снабжения Добровольческой армии от 6 августа 1918 года завод перешёл в ведение Добровольческой армии, для которой завод стал выпускать военную продукцию.

Советский период

Завод Седина 
После того, как в марте 1920 года в Екатеринодар части 9-й Красной Армии под командованием И.П. Уборевича, в городе установилась советская власть. Уже в августе 1920 года завод «Кубаноль» был национализирован и передан в ведение отделу металлов ВСНХ.

6 ноября 1922 года по просьбе заводчан к пятой годовщине Октябрьской Революции заводу «Кубаноль» было присвоено имя токаря Г.М. Седина, участника революционных событий, работавшего на нём до 1918 года и погибшего во время Гражданской войны.

В годы индустриализации завод быстро развивался, насыщался оборудованием и образованными рабочими и инженерами. В 1935 году был выпущен первый токарно-карусельный станок, а к 1937 году определился приоритетный профиль завода — станкостроение, и в первую очередь — производство токарно-карусельных станков.

5 января 1940 года за УД-206-219 на базе Краснодарского станкостроительного завода им. Седина был создан вечерний техникум для подготовки технических специалистов (нынешний Краснодарский машиностроительный колледж). Тогда обучение велось в производственных помещениях завода по двум специальностям. Преподавателями техникума стали опытные инженеры завода.

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны завод был переведён на производство военной продукции: снарядов, гранат (противотанковых и ручных) и миномётов. По распоряжению Государственного комитета обороны от 31 июля 1942 года, из-за опасной близости фронта к Краснодару, заводу Седина было приказано эвакуироваться в Новосибирск. Во время эвакуации на новом новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс» благодаря сединским инженерам и рабочим было налажено производство шлифовальных станков. 

Во время оккупации Краснодара с августа 1942 года по февраль 1943 года немецкие войска взорвали и сожгли практически все заводские цеха и постройки. Частично уцелели только кирпичные стены третьего и четвёртого пролётов механического цеха, а также фрагменты сборочного и литейного цехов. 

После освобождения города началось спешное восстановление завода. Для ускоренного восстановления производства коллектив московского завода «Красный пролетарий» взял шефство над краснодарским заводом им. Седина.

Послевоенное развитие завода 
В ноябре 1949 года на вновь отстроенном заводе началось производство нового карусельного станка модели 1551. В общей сложности было выпущено 2450 станков модели 1551.

В 1958 году выпущен 1000-й токарно-карусельный станок. В результате слаженной и производительной работы, 12 апреля 1958 года был собран 1000-й станок. На нём были написаны слова: «1000-й станок, изготовленный комсомольцами завода имени Седина в честь XIII съездам ВЛКСМ, г. Краснодар, апрель 1958 год». На упаковочном ящике станка написали: "Комсомольцы - новостройке коммунизма Братской ГЭС". Так труд большого коллектива Сединцев явился частицей величайшего дела - создания Братской ГЭС. Станок модели 1531 стал известен стране.

16 марта 1971 года завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени за неоценимый вклад в развитие мирового станкостроения.

В 1971 году по приказу Министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР директором завода назначен Елизаров Александр Викторович, возглавлявший завод до 1987 года. Под его непосредственным руководством завод стал крупнейшим в мире производителем токарно-карусельных станков.

В 1975 году выпущен первый станок с ЧПУ. Спроектирована и разработана новая гамма станков 1512Ф3, 1516Ф3, 1525Ф3 и 1Л532Ф3 с контурными системами программного управления. На всесоюзной выставке «Алмаз-75» в Москве был представлен первый карусельный станок, оснащённый непрерывным (контурным) устройством ЧПУ типа Н55-2 отечественного производства. Конструкция станка имела много принципиально новых технических решений и вызвала большой интерес у посетителей выставки. Ранее в 1973 г. на весенней международной Лейпцигской ярмарке станку 1516 была присуждена золотая медаль.

В 1977 году на заводе была внедрена комплексная система управления качеством продукции. 

В 1980 году на заводе разработан и изготовлен токарно-карусельный станок с ЧПУ модели 1А525МФ3, повышавший производительность труда в 2,6 раза, точность обработки на 40 – 50%. Он входил в гамму станков серии «А» 1А512МФ3, 1А516МФ3, 1А525МФ3, 1А532ЛМФ3. Станок с ЧПУ модели 1516Ф3 (заводской номер 25), демонстрировавшийся на Международной выставке станков в Пловдиве, был награждён почётной грамотой и золотой медалью. 

Токарно-карусельные станки производства завода им. Седина применялись не только в Советском Союзе, но и экспортировались в 90 стран мира. На пике производства в первой половине 1980-х гг. общее число сотрудников завода превышало 10 тыс. человек.

В годы перестройки 
В 1986 году начался выпуск обрабатывающих центров. Обрабатывающий центр модели 1А516МФ4 созданный на базе станка 1А516МФ3, выгодно отличался от него тем, что мог осуществлять, помимо традиционных карусельных, операции внецентровой обработки деталей, благодаря оснащению его высокоточным приводом позиционирования планшайбы и комбинированным суппортом со сверлильно-фрезерно-расточными головками. Станок имел производительность в 1,5 раза выше, чем его предшественник 1А516МФ3, высокие точностные характеристики, хороший современный дизайн и мог успешно конкурировать с зарубежными станками. Он входит в гамму станков серии "А" 1А512МФ4, 1А516МФ4, 1А525МФ4, 1А532ЛМФ4.

В мае 1988 года на завод имени Седина прибыла делегация из ФРГ, а также представители Минстанкопрома СССР и В/О «Станкоимпорт» для подписания соглашения о сотрудничестве. 9 июня 1988 года партнёром завода им. Седина стало старейшее в ФРГ предприятие по производству карусельных станков Schiess AG. Фирма Schiess в 1980-х годах было мировым лидером в классе тяжёлого станкостроения. В качестве продукта совместной деятельности была предложена серия станков DSC габаритов 16; 20; 25; 32. Это был проект последней разработки специалистов фирмы «Schiess». 

В 1991 году станок DSC 20 разработки совместного предприятия "Седин-Шисс" был представлен на выставке EMO в Ганновере. Станок имел гидростатические направляющие, работающие без износа, термосимметричную компоновку каркаса центра, приводы подачи и систему управления подачами, что повышало точность работы.

Промышленный спад и банкротство 
26 октября 1990 года завод им. Седина был приватизирован и переименован в Международное акционерное общество «Седин», от которого в 1991 году отделилось 27 мелких дочерних акционерных обществ, со своим руководством и банковскими счетами. Начало 1990-х годов для завода стало самым нестабильным временем: сократился научный потенциал предприятия, неоднократно приостанавливалось производство, а количество выпускаемых станков постоянно сокращалось. За 1997 году на заводе было построено всего 12 станков. 

В 2009 году ЗАО “Краснодарский станкостроительный завод Седин” был включён в список 295 системообразующих предприятий России, утверждённый правительством РФ, а позднее — в программу импортозамещения (“Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности” на 2011-2016 гг.). В рамках этой Программы Правительство РФ поручило ЗАО "Станкозавод Седин" госзаказ на разработку новейшего обрабатывающего центра “Макроцентр”, который должен был заменить иностранные аналоги, приобретаемые за большие деньги за рубежом и ставящие в колоссальную зависимость от иностранных поставщиков стратегические российские предприятия. В 2013 году первый этап госконтракта был выполнен и опытный образец "Макроцентра" прошёл испытания. 

Для выполнения госконтракта ЗАО "Станкозавод Седин" отдал все силы, беря кредиты, срывая параллельные заказы и в начале 2014 года оказался в предбанкротном состоянии. 

В 2015 году в отношении ЗАО "Краснодарский станкостроительный завод Седин" начата процедура банкротства. Общая задолженность завода по зарплатам 151 сотруднику составила 16 миллионов рублей. Активы завода были выставлены на торги, общая стоимость активов составила 344 миллиона 167 тысяч рублей. 15 апреля 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края признал "ЗАО "Краснодарский станкостроительный завод Седин" (ИНН 2309067501, ОГРН 1022301431030) несостоятельным (банкротом) .

Южный завод тяжёлого станкостроения 
Далее, чтобы возродить завод Седина, во второй половине 2016 года администрация Краснодарского края внесла инициативу по включению предприятия (ООО "Южный завод тяжёлого станкостроения") на базе обанкротившегося завода имени Седина в стратегию развития станкостроительной отрасли России на 2017-2030 годы. Идею поддержал Минпромторг РФ. Для завода нашли инвестора – ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш". Это было одним из главных условий включения завода в федеральную стратегию развития отрасли. Старт инвестпроекта ООО «Южный завод тяжёлого станкостроения» на базе обанкротившегося завода Седина позволит предприятию рассчитывать на федеральные меры поддержки со стороны Минпромторга РФ и Фонда развития промышленности.   

В 2017 году учредителем ООО "Южный завод тяжёлого станкостроения" (ЮЗТС) ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" выкуплено практически всё имущество обанкротившегося ЗАО "Краснодарский станкостроительный завод Седин", в том числе и всё незавершённое производство , а также в ООО "ЮЗТС" трудоустроено подавляющее большинство сокращённых в связи с ликвидацией  ЗАО "Станкозавод Седин" заводчан. 

В конце 2018 года "Южный завод тяжёлого станкостроения" (ЮЗТС), созданный на базе обанкротившегося завода Седин, отгрузил заказчику "Белэнергомаш-БЗЭМ" первый тяжёлый токарно-карусельный станок, стороны подписали ещё ряд контрактов. 

Уже к концу 2018 года уставный капитал ООО «Южный завод тяжёлого станкостроения» составил более 212 млн рублей. 

14 февраля 2019 года на инвестиционном форуме в Сочи-2019 был подписан протокол в сфере инвестиций в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, протокол подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Совета директоров ООО "Южный завод тяжёлого станкостроения" Вадим Батанов. Инвестиции в развитие "Южного завода тяжёлого станкостроения" до 2025 года составят более 3-х млрд рублей. По словам министра промышленности РФ Дениса Мантурова протокол, который подписал край и «Южный завод тяжёлого станкостроения» позволит восстановить отечественное станкостроение в Краснодаре. 

"Бывший завод Седина – стратегическое предприятие, флагман не только для края, но и страны в целом. Совместными усилиями мы смогли реанимировать производство и сделали важный шаг в возрождении станкостроительной отрасли на Кубани" – подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. 

В 2019 году ЮЗТС выкупил товарный знак завода им. Седина

24 мая 2019 года в  ООО «Южный завод тяжёлого станкостроения» - ЮЗТС (возрождающем производство на бывшем заводе им. Г.М.Седина) успешно прошёл приёмо-сдаточные испытания и был принят представителями заказчика и ОТК первый станок изготовленный для предприятия из Евросоюза. Данный одностоечный токарно-карусельный станок с ЧПУ отправился в Ригу на одно из промышленных предприятий Латвии. Станок предназначен для токарной обработки различных изделий из чёрных и цветных металлов и сплавов. Современное устройство ЧПУ осуществляет автоматическое управление станком (суппортом, сменой позиций револьверной головки и приводом главного движения по заданной программе). На станке можно обрабатывать детали сложного профиля диаметром до 1600 мм, высотой до 1400 мм, массой до 6,3 тонн. 

В 2019 году состоялась премьера документального фильма «Завод» о заводе им. Седина молодого кубанского режиссёра Константина Самсонова. Фильм заслужил признание как отечественных, так и европейских кинокритиков и стал финалистом сразу нескольких международных кинофестивалей.

30 августа 2021 года ЮЗТС получил международный сертификат TÜV Thüringen ISO 9001:2015.

По итогам работы в 2022 году за успехи в импортозамещении ЮЗТС завоевал высший приз конкурса "100 лучших товаров России".

По итогам работы в 2022 году ЮЗТС вошёл в пятёрку лучших предприятий отрасли в стране.

Деятельность 

Предприятие расположено в городе Краснодаре, имеет собственные инженерные, сборочные и механообрабатывающие мощности. Осуществляет комплексную деятельность в области проектирования и производства токарно-карусельного оборудования, многоцелевых обрабатывающих центров, а также специальных станков и комплексных автоматизированных токарно-карусельных технологий крупногабаритной металлообработки в диапазоне от 1200 до 5000 мм. 

Поставки оборудования осуществляются как на отечественный, так и на мировой рынок.

Завод обеспечивает сервисное и гарантийное обслуживание своей продукции, а также осуществляет услуги в области модернизации, ремонта токарно-карусельного оборудования и обучения специалистов. Высокий уровень организации производства, использование передовых технологий обеспечивают возможность создавать оборудование, отвечающее современным требованиям потребителей во всём мире.

По итогам работы в 2020 году ЮЗТС официально включили в ТОП-10 предприятий станкостроительного комплекса России. По итогам работы в 2021 году ЮЗТС поднялся на четыре позиции в рейтинге и вошёл в ТОП-6 станкостроительных предприятий России.
С 2019 по 2022 гг. объёмы производства завода выросли почти в пять раз.

По итогам работы в 2022 году за успехи в импортозамещении ЮЗТС завоевал высший приз конкурса "100 лучших товаров России".

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт завода

Предприятия Краснодара
Станкостроительные и инструментальные предприятия